Dessaignes ist der Familienname folgender Personen:

 Georges Ribemont-Dessaignes (1884–1974), französischer Schriftsteller und Künstler
 Victor Dessaignes (1800–1885), französischer Chemiker